Ruta Provincial 26 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 26, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 26, ruta provincial de Córdoba, Argentina.
Ruta Provincial 26, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.